Языки ок (также ланг д’ок  от  «так», «да») — общее название всех романских идиомов северо-западного Средиземноморья, в том числе и южной Франции, которые в качестве утвердительной частицы употребляли слово «ок» (oc) в противовес иберо-романским и итало-романским языкам «си» (si < лат. sic) и северофранц. «уи» oui (< лат. hoc+ille). Термин «ок» применялся в средние века в противовес всем северофранцузским идиомам, получившим название ланг д’ойль. Таким образом, название ланг д’ок — историзм, который во времена употребления имел крайне общий и очень условный характер. Название употреблялось в народной речи периода раннего средневековья, когда различия между диалектами северной, срединной и южной латыни усилились. Ланг д’ок обозначал только диалекты, использующие в качестве утвердительной частицы «да» лат. слово «hoc» (то), но он долгое время не имел литературной нормы и распадался на ряд диалектов и говоров. Некоторые диалекты «ок» со временем превратились в отдельные языки (например, гасконский). На основе литературной нормы провансальского диалекта в XII—XIII вв. сложился литературный окситанский (провансальский) язык, который популяризовали своим устным народным творчеством средневековые певцы и артисты трубадуры. В настоящее время бывший ареал ок разделён государственными границами Франции, Испании и Италии.

Крупнейшие диалекты 
Внутри ареала ланг д’ок (как и внутри ланг д’ойль) выделилось несколько диалектов. Крупнейшие из них:
 Гасконский (самый западный и самый своеобразный), часто выделяется в отдельный гасконский язык (Гасконь). В Испанской автономной области Каталония сформировался отдельный диалект гасконского языка — аранский язык.
 Лангедокский (срединный). Название департамента Лангедок произошло от ланг д’ок.
 Лимузенский
 Крессенский (пограничный с ланг д’ойль)
 Овернский
 Виваро-альпийский
 Провансальский (самый восточный) — в Провансе (район города Марсель). Именно из-за ключевой роли Марселя на основе данного диалекта в средние века сложился литературный окситанский язык (именуемый также провансальским).
 Ниццкий — поддиалект города Ницца.

Приблизительная географическая граница между северными и южными языковыми ареалами Франции изначально сложилась ещё в позднеантичной Галлии III—V веков и проходила по среднему и нижнему течению реки Луара и далее до городов Лион и Женева. На основе диалектов ланг д’ойль сложился старофранцузский язык, а затем — на основе парижского говора — и современный французский язык, распространившийся в новое время далеко на юг — на историческую территорию ланг д’ок.

История 
Лингвистические различия между идиомами Северной и Южной Франции во многом явились следствием климатических, этнографических, генетических и культурных традиций различных групп галло-романского населения северной и южной Галлии ещё в римский период. Античная романизация юга страны началась раньше и носила более глубокий характер, чем на севере, где дольше сохранялись автохтонные субстратные кельтские элементы, на которые в V—X веках легли германские суперстрат и адстрат, особенно мощный в бельгийском регионе, вдоль языковой границы с германским языковым пространством.

См. также 
 Народы Франции

Ссылки 
 Страна Ок

Иберо-романские языки
Средиземноморье